Stanisław Osika, lekkoatleta
 Stanisław Osika, oficer